Юникой () — топоним США.

 Юникой — округ в Теннесси.
  — городок в одноимённом округе.
  — горный хребет в Теннесси и Северной Каролине.
  — парк штата в Джорджии.